Pergola ima više značenja:
 Pergola (Pezaro i Urbino)
 Pergola (Potenca)
 Pergola (Verona)